Legos – frazione del comune di Ledro, nella provincia autonoma di Trento
BrickOS (già LegOS) – sistema operativo alternativo per controller LEGO Mindstorms RCX